Orlovac est un toponyme qui peut désigner :
 Orlovac, une localité de Croatie située dans la municipalité de Nova Rača, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
 Orlovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica.